Guerini – cognome italiano
 Francesco Guerini (c. 1710-1780) – compositore e violinista italiano
 Giovanni Guerini (1963) – baritono italiano
 Lorenzo Guerini (1966) – politico italiano
 Vincenzo Guerini (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vincenzo Guerini (1950) –  dirigente sportivo, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate
Giuseppe Guerini